Ла-Вилелья-Баша (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Приорат. Занимает площадь 5,6 км². Население — 213 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general

Муниципалитеты Таррагоны